Президенти-Жуселину (Мараньян) — муниципалитет в Бразилии.
 Президенти-Жуселину (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии.